iluminator – (w średniowieczu) artysta-rzemieślnik zdobiący księgi, które przepisywał; kopista.
 iluminator – okno w burcie, pokładówce lub nadbudówce jednostki pływającej